CGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Meigs Field, Chicago (Illinois), Stati Uniti